Нижче наведено список 43 муніципалітетів провінції Агрідженто. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Агрідженто